Ратьен () — немецкая фамилия.

 Ратьен, Генрих (1918—2008) — немецкий интерсекс-спортсмен.
 Ратьен, Ханс-Георг (1909—1994) — немецкий дирижёр.